Val 1900 kan syfta på:

Parlamentsvalet i Storbritannien 1900
Presidentvalet i USA 1900